Богатирівка — село, Запорізька область,  Вільнянський район
Богатирівка — селище, Одеська область,  Овідіопольський район